Der Begriff Herkuleskeule (oder auch Herculeskeule) bezeichnet:

 die den Herakles (Herkules) charakterisierende Waffe, die Keule (lateinisch clava Herculis), auch als römischen oder frühmittelalterlichen Amulettanhänger, auch bekannt als Donarskeule
 die Dresdner Kabarettgruppe, siehe Herkuleskeule (Kabarett)
 die in den östlichen USA beheimatete Baumarten Zanthoxylum clava-herculis und Aralia spinosa
 die Pilzart Herkuleskeule (Pilz)
 die Schneckenart (Murex brandaris), auch Brandhorn genannt, siehe Herkuleskeule (Schnecke)
 eine besondere Form des Flaschenkürbis, siehe Herkuleskeule (Kürbis)
 eine Felsformation in der Sächsischen Schweiz im Bielatal, siehe Herkuleskeule (Felsen)